Big Horn oder Bighorn steht für

 Bighorn Route, der Abschnitt des Alberta Highway 40 in Kanada
 Little Big Horn, siehe Little Bighorn River, ein Zufluss des Bighorn River in den Vereinigten Staaten, danach benannt die Schlacht am Little Bighorn
 einen Spielfilm (1967) von Robert Siodmak, siehe Ein Tag zum Kämpfen 
 Bighorn Canyon National Recreation Area, ein Erholungsgebiet in Montana und Wyoming (Vereinigte Staaten)
 Isuzu Bighorn, ein Automodell

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Big Horn (Arizona), im Maricopa County
 Big Horn (New Mexico), im Rio Arriba County
 Big Horn (Wyoming), im Sheridan County

Sonstiges:
 Big Horn Bayou, Fließgewässer im Terrebonne Parish, Louisiana
 Big Horn Creek, Fließgewässer im Okanogan County, Washington
 Big Horn River, ein Fluss in Wyoming und Montana
 Big Horn Claims Mine, Mine im Fremont County, Wyoming
 Big Horn Gypsum Company Quarry, Mine im Park County, Wyoming
 Big Horn Lode Mine, Mine im Custer County, South Dakota
 Big Horn Mountain Mine, Mine im Sheridan County, Wyoming
 Big Horn Mountains Number One Mine, Mine im Johnson County, Wyoming
 Big Horn Redi-Mix Incorporated Mine, Mine im Big Horn County, Wyoming
 Big Horn River Area Mine, Mine im Big Horn County, Wyoming
 Big Horn River Mine, Mine im Big Horn County, Wyoming

im NRHP gelistete Objekte:
 Big Horn Academy Historic District, in Cowley, Wyoming, ID-Nr. 92000285
 Big Horn Hotel, in Arminto, Wyoming, ID-Nr. 78002831
 Big Horn River Bridge, in Custer, Montana, ID-Nr. 09001188
 Bighorn Cave, in Oatman, Arizona, ID-Nr. 88001571
 Bighorn Ditch Headgate, in Fort Smith, Montana, ID-Nr. 76000174

Siehe auch:
 Big Horn County
 Big Horn Lake
 Horn (Begriffsklärung)
 Windpark Big Horn